Bolle bijvoetbloemgalmug
 Gewone bijvoetbloemgalmug